3 miejscowości w Polsce:
 Bukownica – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Tereszpol 
 Bukownica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia 
 Bukownica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną

2 cieki w Polsce:
 Bukownica – potok, dopływ Kaczawy
 Bukownica – potok, dopływ Sobótki

Zobacz też 
 Bukowica